Nikolaj Grigor'evič Čebotarëv – matematico sovietico
 1804 Chebotarev – asteroide della fascia principale